Jméno Klokočov nese více obcí:
 Klokočov (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Klokočov (okres Michalovce) – obec v okrese Michalovce na Slovensku
 Klokočov (okres Čadca) – obec v okrese Čadca na Slovensku

…nebo částí obcí…
 Klokočov (Vítkov) – část města Vítkov v okrese Opava
 Klokočov (Vlksice) – část obce Vlksice v okrese Písek
 Klokočov (Vojkov) – osamocená usedlost Křenovice čp. 18 v obci Vojkov v okrese Benešov
 Klokočov (Příbor) ( Klogsdorf) – část obce Příbor

Externí odkazy